Большой Таунг (Greater Taung) — местный муниципалитет в районе Рутх Сегомотси Момпати Северо-Западной провинции (ЮАР). Административный центр — Таунг.

Название происходит от языка Тсвана и буквально означает «место льва» (буквал. перевод «постоянное место головы тау») племени баролонг.

Основные районы 
Перепись 2001 года:

Примечания 

Местные муниципалитеты ЮАР
Северо-Западная провинция